Kvarteret Rosendal kan syfta på:

 Kvarteret Rosendal, Stockholm – kvarteret Rosendal på Södermalm i Stockholm
 Kvarteret Rosendal, Uppsala – ett kvarter i Uppsala